Abraham Głowacz ze Zbąszynia (zm. 1441) – przywódca husytów w Wielkopolsce
 Abraham Zbąski (zm. 1541) – kasztelan bydgoski
 Abraham Zbąski (zm. 1578) – poseł na Sejm I Rzeczypospolitej